Der lateinische Ausspruch Noli me tangere (deutsch: Rühr mich nicht an!) steht für:
 Noli me tangere, Ausspruch Jesu im Johannesevangelium
 Noli me tangere (Kästchen), ehemaliger Teil des Aachener Domschatzes
 Noli me tangere (Correggio), Gemälde von Antonio da Correggio (ca. 1518)
 Noli me tangere (Drama), Drama von Georg Kaiser (1922)
 Noli me tangere (Film), Film von Jacques Rivette (1971)
 Noli me tangere (Holbein der Jüngere), Gemälde (1524)
 Noli me tangere (Rembrandt), Gemälde (1651)
 Noli me tangere (Roman), Roman von José Rizal (1887)
 Noli me tangere, veraltet für eine prüde Person
 Noli me tangere, medizinhistorisch für Ulcus rodens, eine Form des Hautkrebs
 Noli me tangere, vorlinnéische Bezeichnung für das Große Springkraut (Impatiens noli-tangere), auch Rühr-mich-nicht-an genannt.